Амантий (Amantius) е име на:

 Флавий Амантий, римски консул 345 г.
 Амантий (генерал), източноримски военачалник 555 г.